Йохан Ледре Бьёрдаль (; ) — норвежский футболист, защитник клуба «Зюлте Варегем».

Клубная карьера 
Бьёрдаль начал футбольную карьеру в клубе своего родного города Эгерсунд, но в 2003 году подписал контракт с клубом «Викинг». На правах аренды играл за ФК «Тонсберг» в сезоне 2005 года. Затем вернулся в «Викинг», сыграл за него ещё один сезон, а в 2007 году подписал контракт с клубом «Будё-Глимт».

За свой новый клуб, Йохан выступал на протяжении 4 лет, два из которых прошли в Типпелиге, а ещё два в Первом дивизионе Норвегии.

В 2011 году, Бьёрдаль возвращается в «Викинг», за который выступает на протяжении 3 сезонов. В 2014 году, Йохан решает перебраться в Данию, в местный клуб «Орхус».

В июле 2015 года, Бьёрдаль подписывает контракт с «Русенборгом».

Выступления за сборные 
В течение 2007—2008 годов привлекался в состав молодёжной сборной Норвегии. На молодёжном уровне сыграл в 7 матчах и забил один мяч.

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»